Собор Брянских святых — группа святых Русской православной церкви, чья жизнь была связана с территорией Брянской епархии: родившиеся и жившие на Брянщине, а также родившиеся на Брянской земле, но совершавшие подвиги благочестия в других землях. Празднование Собору Брянских святых приурочено к дню памяти святого Олега Брянского и совершается в воскресенье накануне 20 сентября по юлианскому календарю (3 октября по григорианскому), установлено 5 декабря 2003 года.

Список святых

Примечания

Литература

Ссылки 
 Православная энциклопедия
 Православный календарь
 Древо

Брянские
Русские православные святые